Malvern (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Malvern (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas 
 Malvern (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Malvern (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Malvern (Anglaterra), població al comtat de Worcestershire (Regne Unit)